D53 peut faire référence à :
 Autres anémies nutritionnelles, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Caledon (D53), un croiseur léger de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres